In 2002 werd de 21ste editie van de Campeonato Brasileiro Série B gespeeld, de op een na hoogste voetbalcompetitie in Brazilië. De competitie werd gespeeld van 11 augustus tot 2 december. De top acht stootte door naar de knock-outfase en de twee finalisten promoveerde naar de Série A, de zes laatsten degradeerden. Criciúma werd kampioen.

Groepsfase

Knock-outfase

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série B
Braziliaans competitievoetbal 2002